Le Prix Osella (en italien ) est le nom de plusieurs récompenses décernées au cours de la Mostra de Venise remises de façon irrégulière dans diverses catégories comme la mise en scène, le scénario, la photographie ou les métiers techniques.

Les Prix ont été remis sous forme d', une pièce de monnaie qui était offerte à de hauts dignitaires de Venise du  au . Les Prix Osella ont existé de 1992 à 2012. Depuis la  de la Mostra, seul subsiste le Prix du scénario, remis sous forme plus conventionnelle, au regard des autres trophées, en lion de métal.

 Prix Osella pour le meilleur scénario (Premio Osella per la migliore sceneggiatura)
 Prix Osella pour la meilleure contribution technique (Premio Osella per il migliore contributo tecnico)

Voir aussi

Articles connexes 
 Mostra de Venise

Liens externes 
 / Site officiel
  Histoire de la Mostra de 1932 à nos jours
  La Mostra de Venise par année sur l'Internet Movie Database

Mostra de Venise